Název Račice může označovat:
 Račice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Račice (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník (Račice nad Berounkou)
 Račice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Račice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Račice nad Trotinou – obec v okrese Hradec Králové
 Račice-Pístovice – obec v okrese Vyškov
 Račice (Spořice) – zaniklá vesnice v okrese Chomutov
 Račice (Lišovský práh) – vrchol (508 m) nedaleko obce Hosín
 Račice (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, část města Buzet

části obcí
 Račice (Račice-Pístovice) – část obce Račice-Pístovice v okrese Vyškov

jiný význam
 Veslařský kanál Račice

Externí odkazy